Kriegsgeschichte steht für

 das Fachgebiet Militärgeschichte
 die Geschichte des Krieges, siehe Krieg #Geschichte